Ливерпу́льский университе́т — государственный исследовательский университет, расположенный в городе Ливерпуль в Англии.

История 
Университет основан в 1881 году как Университетский колледж Ливерпуля. В 1884 году стал отделением федерального . Затем, в 1903 году, стал независимым университетом с правом присвоения собственной ученой степени и получил название Ливерпульского университета. Один из «университетов из красного кирпича», основанных изначально как промышленные колледжи и получивших университетский статус до Первой мировой войны. В настоящее время входит в Группу Рассел лучших 20 университетов Великобритании.

Среди выпускников 8 лауреатов Нобелевской премии в области науки, медицины и дела мира: врач сэр Рональд Росс, физик профессор Чарльз Баркла, физиолог сэр Чарльз Шеррингтон, физик сэр Джеймс Чедвик, химик сэр Роберт Робинсон, физиолог Гар Гобинд Хорана, физиолог Родни Портер и физик Джозеф Ротблат.

См. также 
 Издательство Ливерпульского университета

Примечания

Ссылки 
 Сайт университета

Появились в 1903 году в Великобритании
Ливерпульский университет
Университеты по алфавиту
Университеты Англии
Организации Ливерпуля